Виктор Васильевич Михайлов:
 Михайлов, Виктор Васильевич (1901—1990) — советский учёный, специалист в области строительных конструкций.
 Михайлов, Виктор Васильевич (род. 1938) — советский и российский авиастроитель, генеральный директор закрытого акционерного общества «Авиастар-СП» (2001-2008).
 Михайлов, Виктор Васильевич (род. 1981) — молдавский футбольный тренер.